Lemle ist der Familienname folgender Personen:

 Henrique Lemle (* 1909 als Heiner Lemle; † 1978), liberaler Rabbiner

Siehe auch:
 Lemle-Moses-Klaussynagoge, orthodox geprägte jüdische Talmudschule mit Synagoge in Mannheim